Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute à Bahia du 9 au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Eléni Daniilídou, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Bresil
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Sport au Brésil en 2002
Tennis en septembre 2002